Давид Корнер (, также известен как Альберт Барта (); родился 19 октября 1914 года — умер 6 сентября 1976 года) — румынский и французский троцкист, профсоюзный деятель и журналист. Активный участник французского рабочего движения в 1930—1960-е годы.

Краткая биография 
Родился в Румынии в еврейской семье. В 1932—1933 годах был членом Румынской коммунистической партии. В 1933 году вместе Георге Георгиу-Дежем, Констанином Донче и другими членами РКП, был осуждён Бухарестским судом за активное участие в забастовке железнодорожников 1933 года, и приговорён к 18 месяцам тюрьмы.

Во время учёбы в Париже в 1934 году Корнер присоединяется к троцкистскому движению, и после возвращения на родину в апреле 1935 года создаёт Большевистско-ленинскую группу Румынии. После начала гражданской войны в Испании и июньских забастовок 1936 года во Франции, Корнер возвращается в Париж, и становится членом Международной рабочей партии.

Следуя совету Троцкого его французским сторонникам, Корнер вступает во Французскую секцию Рабочего интернационала (СФИО). Когда в начале Второй мировой войны СФИО прекратила существование, Корнер сформировал Троцкистскую группу, которая считала практику других троцкистских организаций в отношении крупных социалистических партий мелкобуржуазной. В период нацистской оккупации группа действовала в подполье, а после войны возродилась как Союз коммунистов (троцкистский).

Группа ориентировалась на заводскую работу, а также регулярно выпускала собственные агитационные материалы, в которых выступала против колониальной политики Франции. Троцкистская группа участвовала в забастовке на «Рено» в 1947 году. Тогда группа взаимодействовала с новообразованным Демократическим профсоюзом «Рено». Фактически произошло слияние двух организаций. Однако когда профсоюз развалился в 1949 году, это отрицательно сказалось и на группе, которая смогла ненадолго возродиться только в 1950 году.

Когда 1956 году несколько бывших членов Троцкистской группы начали издавать бюллетень «Голос рабочих» («Voix Ouvrière»), Корнер не принял в нём участие. Хотя, в конце 1964 года Пьер Буа, лидер «Голоса рабочих», ещё предлагал ему присоединиться к работе. Отношения между Корнером и лидерами «Голоса рабочих» оставались натянутыми, так как он, в частности, считал, что группа несправедливо присвоила результаты его деятельности и методы её работы были неверны.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-архив Д. Корнера

Троцкисты Франции
Троцкисты Румынии
Члены Румынской коммунистической партии
Профсоюзные деятели Франции